Dorado bezeichnet:

 in manchen lateinamerikanischen Ländern einen zu den Barschartigen gehörenden Fisch, die Gemeine Goldmakrele (Coryphaena hippurus)
 einen in Lateinamerika beheimateten Fisch aus der Ordnung der Salmlerartigen, Salminus brasiliensis
 den offiziellen Namen des Sternbildes Schwertfisch (Sternbild)

Orte:
 Dorado (Argentinien)
 Dorado (Arkansas) in den USA
 Dorado (Puerto Rico)

Dorado ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Dorado Soto (1931–2015), spanischer Geistlicher, Bischof von Málaga
 Fabián Dorado (* 1990), uruguayischer Fußballspieler
 Javier Dorado Bielsa (* 1977), spanischer Fußballspieler
 Mario León Dorado (* 1974), spanischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Präfekt von Westsahara
 Natalia Dorado (* 1967), spanische Hockeyspielerin
 Pablo Dorado (1908–1978), uruguayischer Fußballspieler
sowie der Ringname von
 Lince Dorado (* 1987), puerto-ricanischer Wrestler

Siehe auch:
 Eldorado (Begriffsklärung)
 El Dorado
 Dourado (Begriffsklärung)
 Dorade